Сен-Венса́н-сюр-Уст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ренна, 50 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 576 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1391,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Венсан-сюр-Уст на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-сюр-Уст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-сюр-Уст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-сюр-Уст на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан